Defying Gravity () — шестой студийный альбом американского гитариста Винни Мура, выпущенный 10 июля 2001 года на Shrapnel Records.

Список композиций

Участники записи 
 Винни Мур — гитара, микширование, продюсер
 Дэвид Розенталь — клавишные
 Дэйв ЛаРю — бас-гитара
 Стив Смит — ударные

Производство
 Роберт М. Байлс — звукорежиссёр
 Пол Орофино — микширование
 Р.Б. Хантер — микширование
 Кристофер Эш — мастеринг

Примечания

Ссылки 
In Review: Vinnie Moore "Defying Gravity" at Guitar Nine Records

Альбомы Винни Мура
Альбомы Shrapnel Records